El término «Can» puede designar:

 al perro (Canis lupus familiaris), un mamífero doméstico;
 a la Comunidad Andina, organización política surgida en el marco del Proceso de Integración Andino que integra a Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.
 a dos constelaciones representadas tradicionalmente con forma de perro, Canis Major y Canis Minor;
 al Centro Administrativo Nacional, un conjunto de edificios gubernamentales en Bogotá;
 al término arquitectónico también llamado canecillo, que designa la cabeza de la viga que sobresale al exterior y soporta el alero;
 al grupo musical Can, una banda de rock progresivo alemana;
 al Campeonato Africano de Naciones;
 al Kan, jefe de los tártaros
 al Can, club deportivo del fútbol colombiano
 al acrónimo de la antigua Caja Navarra
al acrónimo en inglés de Red de Área Controlada (Controlled Area Network), un protocolo de comunicaciones.